monte-belensi – abitanti di Monte Belo do Sul
monte-belensi – abitanti di São Luís de Montes Belos